Vechtel steht für:

 Vechtel (Bippen), ein Ortsteil von Bippen, Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Fürstenau, Niedersachsen

Vechtel ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Vechtel (* 1975), deutscher Kunsthistoriker, Antiquitätenhändler und Auktionator
 Klaus Vechtel (* 1963), deutscher römisch-katholischer Theologe